Le tournoi de Saint-Pétersbourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier, se dispute du 8 au .

Roberta Vinci remporte le simple dames. En finale, elle bat Belinda Bencic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Sania Mirza.

Faits marquants 
 C'est la première édition du tournoi féminin à Saint-Pétersbourg qui accueille par ailleurs un tournoi masculin en fin d'année depuis 1995.
 En double, Martina Hingis et Sania Mirza remportent le titre et signent leur  consécutive.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Saint-Pétersbourg
Sport en Russie en 2016
Tennis en février 2016